

Architettura 
 Castello di Riva – complesso fortificato situato nel comune italiano di Ponte dell'Olio
 Palazzo Da Riva – palazzo situato nel comune italiano di Venezia
 Palazzo Riva di Bioggio – palazzo situato nel comune svizzero di Bioggio
 Palazzo Riva – palazzo situato nel comune italiano di Castel Goffredo (in centro)
 Palazzo Riva – palazzo situato nel comune italiano di Castel Goffredo (in periferia)
 Rocca di Riva del Garda – fortezza situata nel comune italiano di Riva del Garda
 Villa Da Riva – villa situata nel comune italiano di Mogliano Veneto
 Villa Riva Berni – villa situata nel comune italiano di Bagnolo San Vito

Aziende 
 Gruppo Riva – gruppo siderurgico italiano
 Riva – cantiere navale italiano
 Riva Calzoni – aziende produttrice di macchine idrauliche italiana

Geografia

Italia 
 Cascate di Riva – cascate nel territorio di Campo Tures, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Punta Riva – monte dei monti di Fundres nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Riva – rione di Biella, comune nella provincia di Biella (Piemonte)
 Riva – frazione di Bra, comune nella provincia di Cuneo (Piemonte)
 Riva – frazione di Faggeto Lario, comune nella provincia di Como (Lombardia)
 Riva – frazione di Pinerolo, comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Riva – frazione di Ponte dell'Olio, comune nella provincia di Piacenza (Emilia-Romagna)
 Riva – frazione di Suzzara, comune nella provincia di Mantova (Lombardia)
 Riva – frazione di Villa Faraldi, comune nella provincia di Imperia (Liguria)
 Riva del Garda, già Riva – comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Riva del Sole – frazione di Castiglione della Pescaia, comune nella provincia di Grosseto (Toscana)
 Riva di Solto – comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Riva di Tures – frazione di Campo Tures, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Riva di Vallarsa – frazione di Vallarsa, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Riva Ligure – comune nella provincia di Imperia (Liguria)
 Riva presso Chieri – comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Riva Trigoso – frazione di Sestri Levante, comune nella provincia di Genova (Liguria)
 Riva Valdobbia – comune nella provincia di Vercelli (Piemonte)
 Val di Riva – valle nel territorio di Campo Tures, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Repubblica Dominicana 
 Villa Riva – comune (Duarte)

Stati Uniti d'America 
 Riva – località nella contea di Anne Arundel (Maryland)

Svizzera 
 Riva San Vitale – comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)

Informatica 
 RIVA 128 – scheda grafica prodotta da NVIDIA
 RIVA TNT – acceleratore grafico prodotto da NVIDIA

Musica 
 Riva – gruppo musicale jugoslavo
 Riva (Restart the Game) – singolo del disc-jockey francese Klingande (2015)

Persone

Sport 
 G.S. Riva – società cestistica italiana
 Riva Basket – società cestistica svizzera

Storia 
 Riva - nobile famiglia mantovana
 Da Riva – famiglia patrizia veneziana
 Da Riva – famiglia nobile mantovana
 Pieve di Riva – antica pieve della diocesi di Como e del baliaggio di Lugano (XIV secolo-1798)
 Repubblica di Riva – governo rivoluzionario napoleonico (1797-1798)

Trasporti 
 Lada Riva – serie di autovetture prodotte dalla Lada-Vaz
 Riva – elemento della viabilità di Venezia

Altri progetti